Roselliniopsis är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Roselliniopsis i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roselliniopsis